Ви́ктор Васи́льевич Пете́лин (27 ноября 1929, село Хавертово, Михайловский район, Московская область, РСФСР, СССР — 1 февраля 2022) — советский и российский , , прозаик, . Доктор филологических наук (1992). Член Союза писателей СССР (с апреля 1968) и Российской Федерации. Автор многих критических и прозаических книг.

Лауреат Всероссийских литературных премий, в том числе Международной премии имени М. А. Шолохова.

Биография 
Окончил среднюю школу в Москве, затем филологический факультет МГУ. После аспирантуры под руководством А. И. Метченко защитил кандидатскую диссертацию «Человек и народ в романах М. А. Шолохова» (1961).

Старший редактор, заместитель заведующего отделом прозы, исполняющий обязанности заведующего отделом прозы в издательстве «Советский писатель» (1961—1968), заведующий отделом критики, библиографии и искусства, член редколлегии журнала «Молодая гвардия» (1968—1971), заведующий отделом критики и библиографии в еженедельнике «Литературная Россия» (1974). С 1981 по 1984 год работал заместителем секретаря парткома Московской писательской организации.

В 1990 году подписал «Письмо 74-х».

Был женат на дочери писателя Ивана Стаднюка.

Основные работы 
 Метод. Направление. Стиль. М.: Искусство, 1963
 Гуманизм Шолохова. М.: Советский писатель, 1965
 Виталий Закруткин. Литературный портрет. М.: Советская Россия, 1969
 Память сердца неистребима. М.: Правда, 1970
 Россия — любовь моя. Портреты. Обзоры. Споры и размышления. М.: Московский рабочий, 1972, 1986
 Родные судьбы. М.: Современник, 1974, 1976
 Михаил Шолохов.: очерк жизни и творчества. М., Воениздат, 1974
 Алексей Толстой. : Молодая гвардия, 1978 (ЖЗЛ)
 Судьба художника. М.: Военное издательство, 1979, 1982
 Заволжье: Документальное повествование. : Современник, 1982, 1988
 Это было под Плевной. Документальная повесть о генерале Тотлебене. Сборник «Герои Шипки». М.: Молодая гвардия, ЖЗЛ, 1979
 Возвращение Мастера: статьи о М. А. Булгакове. М.: Правда, 1986
 Мятежная душа России. М.: Советская Россия, 1986
 Михаил Шолохов: Страницы жизни и творчества. М.: Советский писатель, 1986
 Михаил Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество. М.: Московский рабочий, 1989
 Фельдмаршал Румянцев. М.: Воениздат, 1989
 Восхождение. Документальное повествование о молодом Шаляпине. М.: Советский писатель, 1989
 Счастье быть самим собой: Жизнеописание в воспоминаниях, письмах, интервью, фотографиях. М.: Голос, 1999
 Восхождение, или Жизнь Шаляпина (1894—1902). М.: Центролиграф, 2000, 2004
 Триумф, или Жизнь Шаляпина (1903—1922). М.: Центрполиграф, 2000, 2004
 Жизнь Булгакова. Дописать раньше, чем умереть. М.: Центрполиграф, 2000
 Дни Екатерины Великой. М.: РБП, 2001
 Жизнь Алексея Толстого. «Красный граф». М.: Центрполиграф, 2001
 Жизнь Шолохова. Трагедия русского гения. : «Центрполиграф», 2002
 Фельдмаршал Румянцев. М.: Центрполиграф, 2006
 Жизнь Максима Горького. М.: Центрполиграф, 2007
 Шаляпин и Иола Торнаги. М.: Алгоритм, 2007
 Территория любви Алексея Толстого. М.: Алгоритм, 2007
 Жизнь графа Дмитрия Милютина. М.: Центрполиграф, 2010
 Мой XX век. Счастье быть самим собой. М.: Центрполиграф, 2010
 Михаил Александрович Шолохов. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2011
 История русской литературы XX века. (1890-е годы — 1953 год). М.: Центрполиграф, 2012
 История русской литературы XX века. (1953—1993). М.: Центрполиграф, 2013

К 100-летию М. А. Шолохова подготовил к изданию «Письма. 1924—1984» (М.: Советский писатель,2003), сборник «Михаил Шолохов в воспоминаниях современников» (М.: Центрполиграф, 2005).

Примечания

Ссылки 
 Михаил Александрович Шолохов: энциклопедия
 Виктор Васильевич Петелин
 В. Петелин «Шолохов всегда со мной»
 [www.belousenko.com/wr_Petelin.htm Виктор Васильевич Петелин]
 Публикации на сайте «Русское поле»

Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Члены КПСС
Подписавшие «Письмо семидесяти четырёх»
Шолоховеды
Булгаковеды
Мемуаристы России